Сибарис на Трэисе — древний город Великой Греции, расположенный на реке Трэис (совр. название Трионто). Был назван по имени первоначального города Сибарис (), разрушенного в 510 г. до н. э. Его прежние обитатели построили новый город недалеко от Сибариса, Фурии. Эта новая колония была основана ими совместно с колонистами из других греческих городов в 446/445 г. до н. э. Вскоре возник конфликт между двумя группами, и большая часть сибаритов была перебита другими колонистами. Сибариты, которым удалось спастись, основали новый Сибарис, на Трэисе, вскоре после 444 г. до н. э. Город просуществовал недолго и был разрушен бруттиями в 356/355 г. до н. э.

Река Трионто находится в провинции Козенца в Калабрии, Италия. Устье реки расположено примерно в 25 километрах к юго-востоку от Фурий. Точное местоположение Сибариса на Трэисе в ходе его поисков по течению реки пока не определено.

История

Основание 
Диодор Сицилийский сообщает, что сибариты, чей город был разрушен кротонцами, с помощью других греков основали г. Фурии в 446/445 г. до н. э. Очень скоро вспыхнул конфликт между сибаритами и другими колонистами по поводу их привилегий. Согласно Диодору, сибариты самые важные должности оставляли за собой, все ближайшие к городу земельные участки были заняты ими, а их жёны были первыми при жертвоприношениях богам. Но колонисты из других городов значительно превосходили их числом, и потому в ходе возникших в городе беспорядков почти все сибариты были перебиты. Лишь немногим из них удалось спастись, и эти выжившие основали Сибарис на Трэисе. Дж. Уандер датирует основание города временем вскоре после 444 г. до н. э.

Страбон также упоминает Сибарис на Трэисе, сообщая, что некоторые считают, будто его основали выходцы с Родоса. Фрэнк Уолбэнк отмечает, что это мнение является ошибочным, и что сам Страбон его не разделял.

Два союза 
Полибий пишет, что у Сибариса был союз с двумя другими ахейскими колониями, Кротоном и Каулонией. Уолбэнк полагает, что, скорее всего, Полибий при этом имел в виду именно Сибарис на Трэисе. Уандер соглашается с этим, отмечая, что старый Сибарис находился во враждебных отношениях с Кротоной, и потому вряд ли вступил бы в союз с этим городом.

Уандер определяет время образования этого союза второй половиной V в. до н. э., поскольку оба города чувствовали угрозу со стороны соседних греческих полисов Южной Италии. Несмотря на то, что кротонцы разрушили старый Сибарис, этот союз мог быть обоюдовыгодным для бывших противников. Основание г. Фурий и его захватническая политика теперь угрожали обоим городам. Сибарис на Трэисе был небольшим городком, и потому не мог представлять угрозу для Кротоны. Вероятно, он выполнял роль буфера для Кротоны от Фурий, но и сам тоже получал выгоду от поддержки кротонцев.

Ситуация резко изменилась в начале века до н. э., когда Дионисий и луканы стали представлять угрозу для греческих городов в Южной Италии. За исключением союзных Дионисию Локр, все эти полисы в 393 г. до н. э. образовали союз, названный Италиотской Лигой. Уандер полагает, что Сибарис на Трэисе, возможно, был членом этой лиги вместе с Кротоной, Каулонией, Фуриями, Регием и Элеей в 389 г. до н. э.

Разрушение 
Диодор Сицилийский пишет, что Сибарис на Трэисе был в конечном итоге разрушен бруттиями, но не указывает точной даты. Поскольку он определяет возникновение бруттиев, как народа, в 356/355 г. до н. э., то это означает, что город не мог быть разрушен раньше этого времени.

Примечания 

Великая Греция